Андьиэ (Аджиэ, Ajië, A’jie, Anjie, Houailou, Wai, Wailu) — океанийский язык, на котором говорят на северном побережье, в долинах рек Куауа, Монео, Хуайлу и в долинах внутри страны в Новой Каледонии.

Письменность на основе латинского алфавита.

Примечания

Ссылки 
 Андьиэ  на Ethnologue

Языки Новой Каледонии
Океанийские языки